Блитар — топоним в Индонезии:
 Блитар — город в провинции Восточная Ява, выделен в самостоятельную административно-территориальную единицу — муниципалитет.
 Блитар (округ) — округ в провинции Восточная Ява.